Shiju bezeichnet:

 Shiju (Guangning) (石咀镇), Großgemeinde im Kreis Guangning in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shiju (Guiping) (石咀镇), Großgemeinde der Stadt Guiping im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Shiju (Renshou) (石咀乡), Gemeinde im Kreis Renshou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shiju (Wutai) (石咀乡), Gemeinde im Kreis Wutai in der chinesischen Provinz Shanxi